Walter Smith peut désigner :

 Walter Smith (1836–1886), artiste anglais, pionnier du design aux États-Unis
 Walter B. Smith (1895-1961), général américain ;
 Walter Smith (1872-1942), homme politique britannique ;
 Walter Smith (1948-2021), joueur et entraîneur écossais de football.